A Gift of Love — сборник американской певицы и актрисы Бетт Мидлер, выпущенный 4 декабря 2015 года на лейбле Rhino Entertainment. На альбоме представлены лучшие баллады исполнительницы из предыдущих альбомов.

Список композиций

Чарты

Продажи и сертификации

Примечания

Ссылки 



Сборники 2015 года
Сборники Бетт Мидлер
Сборники Rhino Entertainment
Альбомы, сертифицированные как серебряные Британской ассоциацией производителей фонограмм